Rediu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Rediu (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Rediu (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Rediu (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț

 Rediu (Rădăuți-Prut), Dorf im Kreis Botoșani
 Rediu (Răuseni), Dorf im Kreis Botoșani
 Rediu (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Rediu (Brăești), Dorf im Kreis Iași
 Rediu (Ruginoasa), Dorf im Kreis Iași
 Rediu (Scânteia), Dorf im Kreis Iași
 Rediu (Bâra), Dorf im Kreis Neamț
 Rediu (Hoceni), Dorf im Kreis Vaslui
 Rediu (Roșiești), Dorf im Kreis Vaslui
 Rediu (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

 Rediu Aldei, Dorf im Kreis Iași
 Rediu Galian, Dorf im Kreis Vaslui
 Rediu Mitropoliei, Dorf im Kreis Iași